

Nom commun 
 une seille est un récipient semblable à un seau.

Hydronymie 
 la Seille est une rivière de Lorraine et un affluent de la Moselle.
 la Seille est une rivière du Vaucluse, affluent de l'Ouvèze.
 la Seille est un affluent de la Saône.

Toponymes

nom simple 
 Seille est un village de la commune de La Faurie dans le département français des Hautes-Alpes.

noms composés 
Plusieurs communes bordant l'une des rivières nommées "Seille" utilise ce nom :

Jura 

 Blois-sur-Seille
 Ladoye-sur-Seille
 Nevy-sur-Seille
 Ruffey-sur-Seille

Lorraine 

 Aboncourt-sur-Seille
 Aulnois-sur-Seille
 Bey-sur-Seille
 Brin-sur-Seille
 Coin-sur-Seille
 Haraucourt-sur-Seille
 Mailly-sur-Seille
 Malaucourt-sur-Seille
 Moncel-sur-Seille
 Morville-sur-Seille
 Outre-Seille est le nom d'un quartier historique de Metz autrefois délimité par la Seille lorraine
 Port-sur-Seille
 Vic-sur-Seille

Saône-et-Loire 

 Huilly-sur-Seille
 Savigny-sur-Seille
 Sens-sur-Seille

Voir aussi